Асхаб

 Асхабы (ед. ч. сахаба) — сподвижники пророка Мухаммада.
 Асхаб аль-Бадр — участники битвы при Бадре.
 Асхаб аль-Йамин — обладатели правой стороны, люди, которых постигла удача.
 Асхаб аль-Карья — жители небольшого селения в Антакье (Антиохии), которые отвергли посланников Аллаха.
 Асхаб аль-Кахф — авторитетные и наиболее активные приближенные пророка Мухаммада.
 Асхаб аль-Кирам — авторитетные сподвижники Пророка.
 Асхаб аль-Филь — «люди слона», войска эфиопского правителя Абрахи, которые пытались уничтожить Каабу.
 Асхаб аль-хадис — «сторонники предания», правоведы, которые выносили фетвы только из Корана и Сунны и отвергали применение альтернативных правовых методов, основанных на мнении муджтахида.
 Асхаб ар-рай — «сторонники независимого суждения».
 Асхаб ар-Расс — «люди колодца», заблудший народ, который упоминается в Коране наряду с адитами и самудянами.
 Асхаб ас-Сунан — знатоки хадисов, составившие сборники хадисов под названием «Сунан».
 Асхаб ас-суффа — «обитатели навеса», группа неимущих сподвижников пророка Мухаммада, которые проживали на территории мечети Пророка.
 Асхаб аш-Шаджара — сподвижники пророка Мухаммада, которые присягнули ему на верность под деревом в Худайбие.
 Асхаб аш-Шимал — обладатели левой стороны, потерпевшие неудачу грешники.